Guang peut être :
 les Guang, peuple du Ghana et Togo ;
 langues guang, groupe de langues kwa parlée par les Guangs ;
 guang ou gong, pichet à vin chinois en bronze, utilisés sous les dynasties Shang et Zhou (de -1700 à -900).